Tsalka (gemeente), een gemeente in de regio (mchare) Kvemo Kartli in Georgië;
 Tsalka (stad), het administratief centrum van deze gemeente;
 Tsalka (plateau), een plateau in Georgië.